Angela Bettis (1973) – attrice e regista statunitense
 Jerome Bettis (1972) – ex giocatore di football americano statunitense
 John Bettis (1946) – paroliere statunitense
 Valerie Bettis (1919-1982) – ballerina e coreografa statunitense